
Molekulska formula -{C6H12O4}- se može odnositi na:

 Mevalonska kiselina
 Aceton peroksid
 Kolitoza